Décathlon peut désigner :
 le décathlon, une compétition d'athlétisme comprenant dix épreuves ;
 Decathlon, une entreprise française spécialisée dans les articles de sport.

 plusieurs jeux vidéo de sport :
 The Activision Decathlon, ré-édité plus tard sous le nom Decathlon ;
 Daley Thompson's Decathlon ;

Homonymie